Maria im Dorn oder Maria in den Dornen ist der Name oder Beiname von Kirchengebäuden:

in Kärnten:
 Maria Dorn (Eisenkappel)
 Pfarrkirche Feldkirchen (Kärnten)
 Pfarrkirche Spittal an der Drau

in der Steiermark:
 Maria im Dorn (Aich)
 Pfarrkirche Dobl
 Pfarrkirche Eibiswald
 Pfarrkirche Preding